Przyrząd Abbego to skonstruowany przez Ernsta Abbego przyrząd używany w badaniach bakteriologicznych dla lepszego oświetlenia przedmiotów badanych przy bardzo silnym powiększeniu mikroskopowym.

Mikroskopy